Spathulospora är ett släkte av svampar. Spathulospora ingår i familjen Spathulosporaceae, ordningen Lulworthiales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spathulospora